Fouchécourt (Górna Saona) – francuska gmina w regionie Franche-Comté
 Fouchécourt (Wogezy) – francuska gmina w regionie Lotaryngia